Das Herreneinzel der Panamerikanischen Spiele 1975 war ein Tenniswettbewerb in Mexiko-Stadt.

Ergebnisse

Quelle 
 VII Juegos Panamericanos Mexico 75 Memoria (PDF-Datei; 19,6 MB), S. 570

Anmerkungen 

Tennis
Tennisturnier 1975
Tennisturnier in Mexiko-Stadt
1975 Herreneinzel